Henri Margot (1807 — 1894) foi um botânico francês.

Ele residiu em  Zante nas Ilhas Jónicas de 1834 à 1837 como tutor das crianças do Conde de Messala. Publicou com Georges François Reuter (1805-1872) um ensaio intulado Essai d’une Flore de l’île de Zante, nas  Mémoires de la Société de physique et d’histoire naturelle de Genève em 1838  sob a supervisão de  Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841).

Ligações externas
 Augustin-Pyramus de Candolle (2004). Mémoires et Souvenirs (1778-1841) editados por  Jean-Daniel Candaux e Jean-Marc Drouin com a participação de Patrick Bungener e René Sigrist. Editora Georg  (Chêne-Bourg, Genôva), coleção  Biblioteca de história das ciências : xv + 591 p. .

Botânicos da França